

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Michelle Roark, (1974_ ), skieuse acrobatique américaine ;
 Tanner Roark, (1986- ), joueur de baseball américain;

Personnages de fiction
 Cardinal de Roark,est le Cardinal et l'homme le plus puissant de Basin City ;
 Roark Jr, surnommé the Yellow Bastard, est un personnage du comics Sin City ; 

Homonymie
Homonymie de patronyme